Герман II
 Герман II — герцог Швабии (997—1003).
 Герман II — фогт монастыря Браувайлер, пробст Кёльнского собора (1033), архиепископ Кёльна (1036).
 Герман II (1049—) — последний пфальцграф Лотарингии (с 1064).
 Герман II (1070—1130) — первый маркграф Бадена с 1112 года.
 Герман II (ок. 1083—1137) — ландграф Тюрингии, маркграф Мейсена известный под именем Герман I фон Винценбург.
 Герман II (ок. 1160—1221) — второй граф Равенсберга с 1170 года.
 Герман II (ок. 1184—1247) — граф Веймар-Орламюнде с 1206 года из рода Асканиев.
 Герман II — патриарх Константинопольский (1222—1240).
 Герман II (1222—1241) — ландграф Тюрингии с 1227 года из династии Людовингов.
 Герман II (ок. 1365—1435) — Граф Цельский и бан Хорватии, Славонии и Далмации. См. также